Označení Boeing Stratoliner se může vztahovat k více letadlům firmy Boeing:
 Boeing 307, dopravnímu letadlu z 30. let dvacátého století
 Boeing 707-100/120 – „Boeing Jet Stratoliner“ bylo pojmenování užívané propagačními materiály Boeingu pro rané verze typu 707, které ale bylo brzy opuštěno.
 Boeing C-137, variantě stroje Boeing 707 užívané USAF